Yucatán is:
 Yucatán (schiereiland), een schiereiland in het oosten van Mexico
 Yucatán (staat), een deelstaat van Mexico
 Republiek Yucatán, een voormalig land
 Straat Yucatán, een zeestraat
 Yucatán (film), een Spaanse film uit 2018
 Animazia, voorheen Yucatán, een gebouw in Emmen